Eubikonta é un supergruppo del sottodominio Bikonta, una delle due suddivisioni del dominio Eukaryota (l'altro é Unikonta). L'altro supergruppo di Bikonta, Excavata, si differenzia da Eubikonta perché i relativi microorganismi possono avere due o più flagelli: Gli organismi cellulari del supergruppo Eubikonta, invece, possono avere solo due flagelli, da cui il nome: Eu (veri) Bikonta (due flagelli).
In questo supergruppo sono comprese piante, alghe e altri organismi unicellulari precedentemente classificati nei due regni Protista e Cromista. Esso é a sua volta suddiviso in due gruppi: Hemimastigophora (un gruppo di organismi unicellulari enigmatici, dotati di numerose ciglie) e Diaphoretickes, costituenti tutti gli altri organismi, piante comprese.

Voci correlate 

 Eukaryota
 Bikonta
 Diaphoretickes

Note 

Eucarioti
Bikonta
Eubikonta